Rosenholz steht im Regelfall für:

 Bahia-Rosenholz,  (Brazilian) Tulipwood, Pau Rosa, Pinkwood, Bois de rose (Dalbergia decipularis), (Dalbergia frutescens)
 (Brazilian) Rosewood, Cayenne Rosewood, Pau Rosa, Bois de rose (femelle) (Aniba rosaeodora), (Aniba parviflora) u. a.

Seltener steht Rosenholz auch für:
 Amazone Rosewood, Para Rosewood (Dalbergia spruceana)
 Black Rosewood, Nicaraguan, Mexican oder Panama und Central American Rosewood, Cocobolo (Dalbergia retusa)
 Brazilian Rosewood, auch Bahia oder Rio Rosewood, Jacaranda, White Rosewood (Dalbergia nigra), deutsch Rio-Palisander
 Brown’s indian rosewood (Dalbergia brownei)
 Burmese Rosewood (Dalbergia oliveri) auch als Chingchan und Laos oder Asian Rosewood, (Dalbergia bariensis), (D. cultrata, D. dongnaiensis, D. fusca)
 Chinese Rosewood, Fragrant Rosewood, Huanghuali (Dalbergia odorifera) auch als Bangkok Rosewood
 Closeflower Rosewood, Camotillo (Dalbergia congestiflora)
 Granadillo Rosewood, Cocobolo (Dalbergia granadillo)
 Grenadill, Bombay Rosewood (Dalbergia melanoxylon)
 Guatemala oder Honduras Rosewood (Dalbergia cubilquitzensis)
 Honduran Rosewood (Dalbergia stevensonii)
 Laos Rosewood, Burmese, Khamphi Rosewood, Burmese Blackwood (Dalbergia cultrata)
 Laotian Rosewood (Dalbergia lanceolaria)
 Madagascar Rosewood (Dalbergia baronii, D. greveana) auch als French Rosewood, und Bois de Rose (D. maritima, D. louvelii), (D. madagascariensis, D. monticola etc.), eigentlich für alle Dalbergia-Arten der Population Madagaskars.
 Mexican Rosewood, Palo Escrito (Dalbergia paloescrito)
 (East) Indian Rosewood, Indonesian oder Malabar, Bombay, Rosetta und Black Rosewood oder Sonokeling Rosewood (Dalbergia latifolia)
 (North, East) Indian Rosewood, Sissoo, Sheesham  (Dalbergia sissoo)
 Siamese, Siam Rosewood, Thailand Rosewood oder Reclaimed Thai Rosewood (Dalbergia cochinchinensis)
 Yucatan Rosewood, Guatemalan Rosewood (Dalbergia tucurensis)

Andere als Dalbergien:
 African Rosewood, False Rosewood (Guibourtia demeusei), (Guibourtia pellegriniana) und (Guibourtia tessmannii) (Bubinga), und (Guibourtia coleosperma) Rhodesian Copalwood, sowie (Pterocarpus erinaceus, Pterocarpus angolensis) auch als West African Rosewood oder Senegal, Gaboon Rosewood, Millettia laurentii (Wenge), Hagenia abyssinica auch als East African Rosewood
 Andaman Rosewood, Redwood, Padauk (Pterocarpus dalbergioides)
 Arizona oder California Rosewood (Vauquelinia californica)
 Australian Rosewood Acacia spp.; (Acacia excelsa, Acacia acuminata, Acacia rhodoxylon auch als Inland Rosewood, Acacia binervia) und verschiedene andere wie (Acacia spania) auch Western Rosewood, (Acacia melanoxylon) auch Australian Blackwood
 Bastard Rosewood, Australian Rosewood  (Synoum glandulosum) auch als Scentless Rosewood, (Knightia excelsa)
 Bolivian Rosewood, Santos Rosewood, Pau Ferro, Morado, Machaerium  spp.; (Machaerium scleroxylon), (Machaerium acutifolium), (Machaerium villosum)
 Brazilian Rosewood (Dicypellium caryophyllaceum), (Physocalymma scaberrimum) auch als Amazone oder Cayenne Rosewood
 Burmese Rosewood (Pterocarpus macrocarpus), (Pterocarpus indicus) auch als New Guinea Rosewood oder Andaman Rosewood, Narra
 Canary Rosewood (Genista canariensis), (Convolvulus scoparius)
 Caribbean Rosewood (Metopium brownei)
 Cayenne Rosewood, Bois de rose mâle (Ocotea cernua) oder auch möglich nach anderen Quellen (Endlicheria canescens, Licaria cannella, Tetragastris altissima)
 False oder Bastard Rosewood; andere als Swartzia spp.; (Dysoxylum rufum) auch als Hairy Rosewood, (Jacaranda mimosifolia ), (Thespesia populnea, Thespesia populneoides) auch als Pacific und Tahitian Rosewood oder Polynesian Rosewood, Macawood, Granadillo (Platymiscium spp.)
 Guyana Rosewood, Bastard Rosewood (Swartzia benthamiana, Swartzia leiocalycina), (Swartzia cubensis) auch als Northern Rosewood u. a., auch für (Licaria guianensis) auch French Rosewood
 Jamaica Rosewood (Erithalis fruticosa)
 Japanese Rosewood (Myrospermum erythroxylum)
 Mexican Rosewood, Dominican, Mayan Rosewood, Bocote; Barcino (Cordia elaeagnoides), Bojon (Cordia gerascanthus), Freijo (Cordia alliodora), Louro Preto (Cordia megalantha), Ziricote (Cordia dodecandra)
 Patagonian Rosewood (Anadenanthera colubrina)
 Philippine Rosewood (Petersianthus quadrialatus)
 Tiete Rosewood (Guibourtia hymenaeifolia),  (Guibourtia chodatiana)
 Rhodesian Rosewood (Guibourtia coleosperma) siehe African Rosewood
 West indian Rosewood, Jamaica Rosewood, White Rosewood (Amyris balsamifera); auch als Lignum rhodium
 Rosewood, Australian Rose Mahogany, Bastard Rosewood (Dysoxylum fraserianum)
 Western Rosewood, Inland Rosewood (Alectryon oleifolius)
 White Rosewood  (Chionanthus ligustrinus), (Anthocarapa nitidula)
 (Pau Ferro, Pau Rosa), Rosenholzersatz, (Machaerium firmum),  (Bobgunnia fistuloides), (Bobgunnia madagascariensis), (Berchemia zeyheri)

 Nur wegen des Dufts; Rosenholzöl, Oleum Ligni Rhodii, (Convolvulus floridus und Convolvulus scoparius); beide auch als Lignum rhodium, Lignum cyprinum
 Andere Rosenhölzer; Colliguaja odorifera, Erythroxylum havanense

Rosenholz heißen folgende geographischen Objekte
 Rosenholz (Haselbach), historischer Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Rosenholz ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadi Pawlowitsch Rosenholz (1889–1938), russischer Revolutionär und Volkskommissar
 Eva Pawlowna Levina-Rosenholz (1898–1975), russische Malerin 
 
Siehe auch:
 Palisander
 Edelholz
 Rosenholz-Dateien
 Tatort: Rosenholz
 Rozengolts (russifizierte Form des Familiennamens)